ISO 8859-10, znany także jako Latin-6, bądź też jako "nordyckie" lub jako "skandynawskie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zestaw ten został oryginalnie zaprojektowany do pokrycia języków skandynawskich, jak również, powstał on z myślą, że znajdzie większe zastosowanie niż ISO 8859-4.

Różnice w stosunku do ISO/IEC 8859-4 
Poniższa tabela pokazuje różnice między ISO 8859-4 a ISO 8859-10:

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu zestawów znaków.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859–10 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

ISO 8859